1910 — одна́ ты́сяча девятьсо́т де́сять — может означать:

 1910 — натуральное число между 1909 и 1911.
 1910 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1910 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1910 год в литературе

В искусстве 
 1910 год в кино
 1910 год в театре

В музыке 
 1910 год в музыке

В науке 
 1910 год в науке

На транспорте 
 1910 год в истории общественного транспорта